Губинский район (ранее Кубинский , , ) — территориально-административная единица на севере Азербайджана. Административный центр — город Губа.

География  

Район расположен большей частью в горах и предгорьях Кавказских гор. На северо-востоке территория переходит в Самур-Дивичинскую низменность. Крупные реки — Гудиалчай, Карачай, Вельвеличай. Самая высокая точка региона — вершина Туфандаг. Имеются минеральные источники (Конагкенд, Ерфи, Халтан и другие). 

На территории Губинского района частично расположен Шахдагский национальный парк.

Европа-Азия 
Большинство авторитетных источников, в основном советские, российские и западноевропейские, проводят границу Европа-Азия по Кумо-Манычской впадине и тем самым относят весь Кавказ, в том числе и Азербайджан, целиком к Азии, однако некоторые западные (в первую очередь американские) источники, полагающие границей Европа-Азия Большой Кавказ, относят территории к северу от этого хребта к Европе, при таком варианте границы Губинский район, географически располагающийся севернее Большого Кавказа, может условно относиться к европейской части Азербайджана.

История 

 8 апреля 1929 — переход с уездного административно-территориального деления на окружное и создание Кубинского округа.
 23 июля 1930 — начало процесса по упразднению округов, переход на районное деление. Образован Кубинский район.
 1930—1959 годах существовал Конахкендский район, занимавший южную часть территории современного Губинского района.

Административное устройство 

В состав Губинского района входят город Губа, 7 посёлков (включая Красную Слободу, Конагкенд, Зардаби) и 149 сёл, в том числе Адур, Айдынкенд, Алексеевка, Алпан, Алык, Амсар, Афурджа, Ашагы-Тюлякеран, Биринджи Нюгеди, Будуг, Гюльтепе, Дерк, Джек, Джими, Дигах, Ерфи, Заргова, Икинджи Нюгеди, Иснов, Испик, Калей-Худат, Кархун, Крыз, Кымыл, Кюрдах, Мюгюдж, Пирвахид, Рустов, Сусай, Сюхюб, Тюляр, Утуг, Халтан, Ханагях, Хыналыг, Шудуг и Юхары Дигях.

Население 
По данным Статистического комитета Азербайджанской республики, в 2010 году численность населения составляла 155,6 тысяч человек. Это число увеличилось примерно на 16,1 тысяч и достигло 171,7 тысяч в 2018 году. На 1 января 2021 года численность населения составляла 174 700 чел. 

Подавляющее большинство населения составляют азербайджанцы. Также живут таты — вторая по численности этническая группа, лезгины, горские евреи, турки-месхетинцы, хиналугцы, крызы, русские и другие народы. 

По официальной азербайджанской переписи 2009 года Губинский район является крупнейшим местом проживания ираноязычных татов в Азербайджане. В топонимии Губинского района важное место занимают названия на основе татского языка.

Без учёта районного центра города Губа (основное население — азербайджанцы, также таты, лезгины, крызы и другие национальности) самые крупные по численности населённые пункты, такие как Биринджи Нюгеди, Икинджи Нюгеди, Рустов, Зардаби, Алпан, Амсар, Конагкенд, Владимировка (также хиналугцы, русские-молокане), Мюгюдж, Пирвахид, Джими, Заргова и многие другие имеют в основном азербайджанское и татское население. Также в Губинском районе находится посёлок Красная Слобода — место компактного проживания горских евреев в Азербайджане. 
Лезгины проживают в таких населённых пунктах, как Дигах, Кюснет, Кюснет-Казма, Кымыл, Кымыл-Казма, Кымыл- Кышлаг, Учгун, частично в селениях Кюркюн, Гаджигусейнли (бывш. Еленовка), Алимамедоба, Гачреш (совместно с азербайджанцами), а также частично в посёлке Конагкенд. 
В сёлах Крыз, Будуг, Джек расположенных в западной гористой части района и в некоторых других проживают представители шахдагских народов (крызы, будуги, джекцы). В селе Хыналыг проживают — хиналугцы.
Также в районе проживают турки-месхетинцы.

Экономика 

В период СССР на предгорной равнине района располагался совхоз № 12. Сады совхоза начали закладывать в 1931 году. К 1937 году было высажено около 1500 га садов (1012 га яблоневых), в 1951—1953 годах — около 300 га садов и 11 га виноградников. По состоянию на 1956 год в совхозе было 56 тракторов. Здесь в 1950-х годах функционировали 3 зимних клуба и 1 летний, имелись школа-десятилетка, больница, столовая, магазины, пекарня, баня.

Губинский район — регион развитого садоводства (яблоневодства) а также ковроткачества.

Согласно годовому отчету Статистического комитета Азербайджана за 2018 год, общая площадь территории в Губинском районе, отведённой под плодовые культуры, составляет 18 035 гектар.

Образование 
В Губинском районе действуют 155 учебных заведений, 135 средних школ, 15 дошкольных учреждений, 5 детских садов. Действует филиал Азербайджанского государственного педагогического университета, Губинский социально-экономический колледж, медицинский колледж, профессиональные средние школы, частные профессиональные училища.

Здравоохранение 
В районе действуют центральная больница, региональный перинатальный центр, региональный диагностический центр, реабилитационные центры, центр гигиены и эпидемиологии, Губинский филиал Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии им. Б. Эйвазова.

Достопримечательности   
  

В Губинском районе имеются 134 исторических и археологических памятника. К ним относятся храм огнепоклонников возле деревни Хыналыг, мавзолеи деревни Агбиль, относящиеся к XVI веку, мечети Сакина ханум, Джума-мечеть, Ардебиль, которые относятся к XIX веку. 

На пике Бабадаг расположено святилище «Хазрат Баба». Согласно преданию, на вершине горы был похоронен мудрый старец. Гора является местом паломничества.

На юго-западе района, около горы Туфандаг, располагается село Хыналыг, знаменитое своим уникальным языком, своеобразными обычаями и традициями. В горном селе Сюхюб находится башня «Дивлер галасы» (крепость дивов), относящаяся к Гильгильчайской оборонительной стене.

Среди природных достопримечательностей — водопад Афурджа. В верхней части бассейна реки Вельвеличай расположено Тенгинское (Тенгяалтинское) ущелье с отвесными скалистыми берегами.

Фестиваль яблок 

С 2012 года в середине осени в Губе проводится фестиваль яблок. На церемонии демонстрируются композиции, национальные танцы, отражающие национальные обычаи и традиции, различные виды яблок, сладостей и напитков, приготовленных из яблони.

Власть

Азербайджанская ССР 
Согласно Положению о районных съездах Советов и районных исполкомов (Исполнительных комитетов), утверждённому Президиумом АзЦИК в мае 1931 года, районный съезд Советов признавался высшим органом власти в районе, а в периоды между съездами Советов — районный Исполнительный комитет (исполком, райисполком).

Фактическая власть в СССР принадлежала руководству Компартии (РКП(б) // ВКП(б) // КПСС), в состав которой входила Компартия Азербайджана (АКП(б) // КПА).

Азербайджанская Республика

См. также 
 Кубинский уезд
 Шахдагские народы 
 Губинский мемориальный комплекс геноцида
 Агбильские мавзолеи

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная власть Губинского района Официальный сайт
 10 уникальных мест, которые нужно посетить в азербайджанской Губе

 
Появились в 1930 году в Азербайджане